Abracax também chamado Abraxas ou Abrasax é uma divindade que, segundo alguns, é o Supremo Ser, o  Mitra dos persas. Consagrava-se grande respeito ao seu nome, cujas letras componentes, em caracteres gregos, tomadas como algarismos, formam a soma 365, número dos dias do ano. Na mitologia persa ele tem 365 virtudes, uma para cada dia do ano.

Também é formado pelos cinco elementos: espírito, palavra, sabedoria, poder e prudência. 

Representado com a cabeça de um galo e cobras como os pés.

Ver também
Abraxas

Zoroastrismo